Capriati steht für:
 Capriati a Volturno, Gemeinde in Italien
 Pumpspeicherkraftwerk Capriati bei Capriati a Volturno, Italien

Capriati ist der Familienname folgender Personen:
 Jennifer Capriati (* 1976), US-amerikanische Tennisspielerin
 Joseph Capriati (* 1987), italienischer DJ und House-Produzent